Columbia Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Columbia Falls (Maine) im Washington County
 Columbia Falls (Montana) im Flathead County